Тиводар Богдан Михайлович (1970) — начальник Головного слідчого управління СБУ.
 Тиводар Михайло Петрович (1936–2017) — вчений-етнолог, доктор історичних наук.

Див. також 
 Тиводар Легоцький (1830–1915) — юрист, археолог, історик.